Воронцовка — название населённых пунктов:

Армения 
 Воронцовка  — до 1928 года название города Ташир.

Казахстан 
 Воронцовка — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Воронцовка — прежнее название села Натарово Кербулакского района Алматинской области.
 Воронцовка — прежнее, до 1992 года, название аула Жарык Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Воронцовка — прежнее название села Таш-Дёбё Аламудунского района Чуйской области.

Россия 
 Воронцовка — село в Павловском районе Воронежской области.
 Воронцовка — посёлок в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.
 Воронцовка — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Воронцовка — село в Ейском районе Краснодарского края.
 Воронцовка — село в составе города Сочи Краснодарского края.
 Воронцовка — деревня в Советском районе Курской области.
 Воронцовка — деревня в Воловском районе Липецкой области.
 Воронцовка — село в Полтавском районе Омской области.
 Воронцовка — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Воронцовка — деревня в Мокшанском районе Пензенской области.
 Воронцовка — посёлок в Кагальницком районе Ростовской области.
 Воронцовка — село в Екатериновском районе Саратовской области.
 Воронцовка — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Воронцовка — посёлок в составе городского округа Краснотурьинск Свердловской области.
 Воронцовка — село в Знаменском районе Тамбовской области.
 Воронцовка — деревня в Умётском районе Тамбовской области.
 Воронцовка — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Воронцовка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Воронцовка — деревня в Цильнинском районе Ульяновской области.
 Воронцовка — деревня в Канашском районе Чувашии.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Воронцовка — село в Красноперекопском районе.

Турция 
 Воронцовка — прежнее название села Чамчавуш района Сусуз ила Карс.

Украина 
 Воронцовка — село в Новгородковском районе Кировоградской области.
 Воронцовка — село в Новоодесском районе Николаевской области.
 Воронцовка — село в Купянском районе Харьковской области.

См. также 
 Воронцовка — река в северном Крыму.
 Воронцовка — Воронцовский парк с ботаническим садом в Симферополе, Крым.